Patronyme français assez rare, originaire du centre de la France. Il est ou a été porté par :

Ernestine Troispoux (écrivain)
Yvette Troispoux (photographe)

Homonymie de patronyme